Strassoldo-Graffemberg steht für:
 Namensträger: Julius Cäsar von Strassoldo
 Namensträger: Michael von Strassoldo-Graffemberg